Die 21. Etappe der Tour de France 2014 fand am 27. Juli 2014 statt und führte von Évry über 137,5 km nach Paris Champs-Élysées. Im Verlauf der Etappe gab es einen Zwischensprint nach 91 km sowie eine Bergwertung der vierten Kategorie. Damit zählte die Etappe als Flachetappe, es gingen 164 Fahrer an den Start.

Punktewertungen

Bergwertungen

La Course by Le Tour de France 
Im Rahmen der Veranstaltung wurde erstmals das Frauenradrennen La Course by Le Tour de France ausgetragen.

Weblinks 

 Wertungen der 21. Etappe
 Rennverlauf (siehe Depeschen)

Etappe 21
Sport (Évry-Courcouronnes)
201421